HMS Ocean je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ocean (1761) 
 HMS Ocean (1805) 
 HMS Ocean (1863) 
 HMS Ocean (1898) 
 HMS Ocean (1945) 
 HMS Ocean (L12)

Ocean